Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1976, facente parte del Women's International Grand Prix 1976, ha avuto come vincitrice Sue Barker che ha battuto in finale Renáta Tomanová 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Renáta Tomanová (quarti di finale)

 Sue Barker (Campionessa)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1976